Эренсия () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 227 км². Население — 9215 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Herencia 
 Bitácora de Herencia (Ciudad Real)
 Convento de Nuestra Señora de la Merced de Herencia (Ciudad Real)

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля